Szwajcaria:
 Lantsch/Lenz – gmina w kantonie Gryzonia, w regionie Albula
 Lantsch sut – retoromańska nazwa miejscowości Haldenstein